Džang Dan (običan kineski: 张丹, tradicionalni: 張丹, Harbin 4. oktobar. 1985) je kineska klizačica u umetničkom klizanju u kategoriji sportskih parova.

Osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu 2005, zajedno sa partnerom Džang Haom. Ona i njen partner nisu u nikakvom srodstvu, uprkos činjenici da nose isto prezime. U svojoj klizačkoj istoriji dvaput su osvojili svetsku juniorsku titulu.

Na Zimskim Olimpijskim igrama 2006. u Torinu, osvojila je srebrnu medalju uprkos nezgodnom padu u svom slobodnom izvođenju, gde je povredila koleno ali ipak, hrabro nastavila svoj program do kraja uprkos povredi i bolu. Kasnije je ustanovljeno da je povreda bila iščašenje ligamenta na njenom levom kolenu. 

Par je trenirao u Harbinu sa trenerom Jao Binom a kad se Džan Dan povukla u maju 2012, njen partner Hao je nastavio da se takmiči sa drugom partnerkom.

Takmičarski rezultati 
GP: Gran pri; JGP: Juniorski Gran pri

Džang Hao kao partner

Reference

Spoljašnje veze 

 ISU Biografija
 2006. Olimpijski rezultati
 2006. Rezultati na Svetskom prvenstvu 

Рођени 1985.
Кинески клизачи (уметничко клизање)
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 2002.
Кинески олимпијци на Зимским олимпијским играма 2002.
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 2006.
Кинески олимпијци на Зимским олимпијским играма 2006.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 2006.
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 2010.
Кинески олимпијци на Зимским олимпијским играма 2010.
Освајачи олимпијских медаља у уметничком клизању
Освајачи сребрних олимпијских медаља за Кину